Attraverso – singolo di Romina Falconi del 2007.
 Attraverso – EP di Romina Falconi del 2007.
 Attraverso – album di C.F.F. e il Nomade Venerabile del 2013.
 Attraverso – singolo di Lorenzo Fragola e Mameli del 2022.